Harmer är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Duane Harmer
 Sidney Frederic Harmer

Engelska efternamn